Gustaf Lindgren kan syfta på:

 Gustaf Lindgren (politiker) (1851–1928), lantbrukare och politiker
 Gustaf Lindgren (1863–1930), arkitekt
 Gustaf Birch-Lindgren (1892–1969), arkitekt och son till Gustaf Lindgren
 Gustaf Lindgren (konsthistoriker) (1903–1989), konsthistoriker
 Gustav Lindgren (1905-1989), svensk militär
 Gustav Lindgren (fotbollsspelare), född 2001, fotbollsspelare för Sollentuna FK